Tønnesen oder Tönnesen ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosia Tønnesen (1859–1948), norwegische Bildhauerin
 Ingeborg Tönnesen (1912–2009), deutsche Gewerkschaftsfunktionärin
 Kent Robin Tønnesen (* 1991), norwegischer Handballspieler
 Lucas Lynggaard Tønnesen (* 2000), dänischer Schauspieler
 Stian Tønnesen (* 1974), norwegischer Handballspieler

Siehe auch:
 Tonnesen
 Tønnesenbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika